Ex:
 Ex — символ сертификации оборудования тестирующими органами Европейского союза по взрывозащите.
 ex (Unix) — простой текстовый редактор, специально разработанный для Unix.
 ex — обозначение, используемое в наименованиях биологических таксонов.
 EX или TV Asahi — японская телевизионная сеть.
 Ex (также x-height) — единица измерения в типографике, высота строчной буквы от опорной линии до верхней. В прямом шрифте из 26 букв латиницы в точности такую высоту имеют буквы x и z, отсюда название. См. Базовая линия (типографика), Каскадные таблицы стилей.

См. также 
 Экс